Engelse schrijfwijze van Cornedbeef
Corned beef (Feldbrugge), kunstwerk in Amsterdam-Oost